The New Statesman peut faire référence à :

New Statesman, magazine britannique de gauche, édité chaque semaine à Londres depuis 1913 ;
 The New Statesman, série télévisée britannique en 26 épisodes de 26 minutes, diffusée entre le  et le .